Municipio de Woodside puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodside (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Woodside (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Woodside (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.